Седлак — фамилия. Известные носители:

 Седлак, Зденек (род. 1974) — чешский хоккеист.
 Седлак, Лукаш (род. 1993) — чешский хоккеист.
 Седлак, Никола (род. 1983) — югославский и сербский шахматист.
 Седлак, Олдржих (1922—1985) — чехословацкий хоккеист.